Flores (Indonesië), een Indonesisch eiland
 Flores (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse staat Pernambuco
 Flores (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Heredia
 Flores (Guatemala), de hoofdstad van het departement El Petén in Guatemala
 Flores (vulkaan), een vulkaan in Guatemala
 Flores (Azoren), een eiland van de Azoren
 Flores (departement), een departement van Uruguay
 Isla de Flores (Uruguay), Uruguayaans eilandje in de Río de la Plata
 Flores (Argentinië), een district in de stad Buenos Aires, Argentinië

Eigennaam 
 Flores (achternaam)

Personen met de achternaam Flores 
 Diego Flores, een Argentijns schaker
 Edison Flores, een Peruviaans voetballer
 Juan José Flores, een Ecuadoraans politicus
 Róger Flores, een Costa Ricaans voetballer en voetbalcoach
 Wálter Flores, een Boliviaans voetballer

Zie ook 
 Hr.Ms. Flores (doorverwijspagina)